Rivera se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Malia Ana J. Rivera
 Vincenzo Rivera